Turó Vaticà, un dels set turons de la ciutat de Roma
 Ciutat del Vaticà, estat teocràtic creat el 1920
 Estats Pontificis, estat teocràtic (752 - 1870)
 Vaticà (malnom), malnom romà
 Concili Vaticà I, concili ecumènic convocat pel Papa Pius IX el 1869 per afrontar el racionalisme i el galicanisme
 Concili Vaticà II, concili ecumènic de l'Església Catòlica convocat pel Papa Joan XXIII qui el va anunciar el de gener de 1959.